Петров Олег Борисович (1914—1994) — український архітектор, заслужений архітектор УРСР (1980), професор (1981).
 Петров Олег Вікторович (1971) — радянський та російський хокеїст.
 Петров Олег Володимирович (1960) — народний депутат України третього та четвертого скликань (1998—2005).